Tamara Michajlovna Smirnova (Russisch:Тама́ра Миха́йловна Смирно́ва; 15 december 1935 - 5 september 2001) was een Sovjet-Russisch astronoom en ontdekker van een komeet en verschillende planetoïden.

Carrière
Smirnova was van 1966 tot 1988 verbonden aan het Instituut voor Theoretische Astronomie in Leningrad en deed onder meer onderzoek aan het Astrofysisch Observatorium van de Krim in Nauchnyj. In de periode 1966-1984 maakte ze circa 9000 observaties en ontdekte 135 planetoïden. Ook ontdekte ze in 1975, samen met Nikolai Stepanovich Chernykh, de periodieke komeet 74P/Smirnova-Chernykh. 

De hoofdgordelplanetoïde 5540 Smirnova, die in 1971 door Smirnova zelf was ontdekt, is op voordracht van het Instituut voor Theoretische Astronomie naar haar vernoemd. De vernoeming werd op 17 maart 1995 gepubliceerd (M.P.C. 24917).

Ontdekte planetoïden
De volgende planetoïden zijn door Smirnova ontdekt:

Russisch astronoom